— провинция в центральной части Вьетнама, на побережье Южно-Китайского моря. На севере граничит с провинцией Куангнгай, на юге — с Фуйен, на западе — с Зялай. Площадь — 6 039,6 км²; население по данным на 2009 год — 1 485 943 человек. Административный центр провинции — город провинциального подчинения Куинён, находится в 1062 км от Ханоя и в 657 км от Хошимина.

История 
Территория провинции в средние века принадлежала королевству Тямпа.

Административное деление 
В административном отношении Биньдинь подразделяется на:
 город провинциального подчинения Куинён
 город Аннён
и 9 уездов:

Ванкань

Экономика 
Провинция является воротами в Центральное нагорье страны: морской порт в Куинёне находится на стыке двух национальных шоссе. В 2009 году Биньдинь получил в национальном конкурсе среди провинций наивысший рейтинг по показателю «инфраструктура».

Экономика провинции с характером мелкотоварного производства. Имеется множество деревообрабатывающих предприятий.

Туризм 
В провинции не настолько ещё освоены морские пляжи, как в соседних провинциях. Основные туристические достопримечательности связаны с культурой королевства Тямпа: башни и храмы.

Аэропорт Фукат в 30 км от Куинёна.

Галерея

Примечания 

Провинции Вьетнама